General Rodríguez peut désigner :

Patronymes 
  Martín Rodríguez, militaire et homme politique argentin de la première moitié du .

Homonymes 
 General Rodríguez, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 General Rodríguez,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.